Neufert ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Spies-Neufert (1896–1990), deutsche Malerin und Autorin.
 Andreas Neufert (* 1961), deutscher Kunsthistoriker, Publizist und Kurator
 Detlev F. Neufert (* 1948), deutscher Autor und Regisseur
 Ernst Neufert (1900–1986), deutscher Architekt
 Hermann Neufert (1858–1935), deutscher Pädagoge
 Peter Neufert (1925–1999), deutscher Architekt

Neufert steht für:

 der Neufert, Bezeichnung von Ernst Neuferts architektonischem Standardwerk Bauentwurfslehre